Saralegui ist der Familienname folgender Personen: 

 Marcelo Saralegui (* 1971), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Mario Saralegui (* 1959), uruguayischer Fußballspieler und -trainer